El nombre Carlos Calvo puede referirse a diversas personas:

 Carlos el Calvo (823-877), rey francés.
 Carlos Calvo (1824-1906), jurista, diplomático e historiador argentino.
 Carlos Carlín Calvo (1953-2020), actor argentino.
 Carlos Calvo (1985-), futbolista español.
 Carlos Calvo (1992-), futbolista mexicano.
 Carlos Calvo Muñoz (1946-), convencional constituyente chileno